

Carriera
Nella stagione 2001-2002 fa parte della rosa del , club di Serie C1, con cui comunque durante la stagione non scende mai in campo; a fine anno si trasferisce in prestito alla , con cui gioca 23 partite nel campionato di Serie D. A fine stagione risale di categoria accasandosi sempre con la medesima formula in Serie C2 al , con cui trascorre la prima metà della stagione 2003-2004 senza mai scendere in campo; nel gennaio del 2004 si trasferisce così in prestito al , altro club della medesima categoria, con cui conclude però la stagione sempre senza giocare; nella stagione 2004-2005 è poi nuovamente in rosa al Benevento in Serie C1, ma sempre senza mai scendere in campo. A fine anno si trasferisce alla , dove trascorre la prima metà della stagione 2005-2006, sempre in Serie C1; nel gennaio del 2006 passa in prestito al , in Serie C2: qui gioca 2 partite, che di fatto sono anche le sue prime in carriera da professionista, dopo 5 anni di carriera. Nella stagione 2006-2007 gioca invece 2 partite nel campionato di Serie C1 con la Sangiovannese. Nell'estate del 2007 si trasferisce alla , in Serie C2; nella prima metà della stagione non trova spazio, e così nel gennaio del 2008 passa alla , con cui nella seconda parte dell'annata gioca 3 partite sempre in Serie C2.

Nell'estate del 2008 passa al : qui nella stagione 2008-2009 gioca stabilmente da titolare, disputando in totale 31 incontri nel campionato di Lega Pro Seconda Divisione, nel quale gioca con regolarità anche nella stagione 2009-2010, nella quale disputa 34 partite (32 in campionato e 2 nei play-out) con i toscani della . Dal 2010 al 2015 gioca invece nel : qui trascorre due stagioni in Lega Pro Seconda Divisione e successivamente tre stagioni in Lega Pro Prima Divisione, per un totale di 104 partite di campionato giocate nell'arco di cinque anni di permanenza nel club (che è anche il primo in carriera in cui trascorre più stagioni consecutive).

L'1 luglio 2015, dopo la retrocessione in Serie D del San Marino, passa a , club del campionato sammarinese, con cui nel corso degli anni oltre a vincere vari trofei nazionali colleziona complessivamente 13 presenze nei turni preliminari delle varie competizioni UEFA per club (4 in quelli di Champions League, 7 in quelli di Europa League e 2 in quelli di Conference League).

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 3 dicembre 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

La Fiorita: 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022

La Fiorita: 2015-2016, 2017-2018, 2020-2021

La Fiorita: 2018, 2021

Note

Collegamenti esterni

Calciatori